Jacob van Campen (1596 – 1657), een Nederlandse architect en kunstenaar.
Schouwburg van Van Campen, de eerste stadsschouwburg van Amsterdam, ontworpen door Jacob van Campen.
Vrijmetselaarsloge Jacob van Campen, sinds 1875 een Vrijmetselaarsloge in Amersfoort, genoemd naar Jacob van Campen.
Adriaan van Campen (1746 — 1787), Nederlandse crimineel, berucht als afperser.
Catherine van Campen, filmmaakster, winnaar Mediafondsprijs Kids & Docs 2009 
Jef Van Campen, (1934) een Belgisch kunstschilder
Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly, een algemeen museum voor schone kunsten in het Belgische Lier.
Poppenschouwburg Van Campen, een poesjenellentheater ("poesje", marionettentheater) in Antwerpen, zie Poesje.
Steven van Campen, een Nederlandse dichter uit Lochem

Zie ook 
Campen (doorverwijspagina)